A 2019-es FIA Formula–3 brit nagydíj egy két futamból álló versenyhétvége volt, amelyet július 13–14. között rendeztek meg a Silverstone Circuit  versenypályán Silverstone-ban. Ez volt a negyedik fordulója a 2019-es FIA Formula–3 bajnokságnak. A versenyeket a Formula–1 brit nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első versenyt az észt Jüri Vips, míg a második versenyt az olasz Leonardo Pulcini nyerte meg.

Előzmények 
Federico Malvestiti átvette Giorgio Carrara helyét a Jenzer Motorsport csapatánál.

Eredmények

Kvalifikáció

Első verseny

Második verseny

A bajnokság állása a verseny után

További információk

Jegyzetek 

Autóversenyzés az Egyesült Királyságban
Britannia